Łowcy przygód – amerykański serial telewizyjny,
 Łowcy przygód – francusko-włoski film z 1967 roku w reżyserii Roberta Enrico,
 Łowcy przygód – program telewizyjny autorstwa Andrzeja Słodkowskiego,
 Łowcy przygód – książka Haliny Borowikowej będąca brakującą częścią trylogii o Łowcach J.O. Curwooda